YEPP steht als Abkürzung für:

 Youth of the European People’s Party (englisch für: Jugend der Europäischen Volkspartei), die Jugendorganisation der Europäischen Volkspartei (EVP)

Yepp steht als Abkürzung für:

 Yepp (Akronym für engl. young, energetic, passionate, personal – jung, dynamisch, leidenschaftlich, persönlich), eine Audio- und Multimediaspielerserie der südkoreanischen Firma Samsung

YEPP